Existen varios establecimientos llamados Cine Monumental, entre ellos:

Cine Monumental, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Cine Monumental en la ciudad de Rosario, Argentina.
Cine Monumental o Monumental Cinema en la ciudad de Madrid (España), ubicado en la Calle Atocha.
 Monumental Cinema Sport en la ciudad de Melilla (España).